Lewitin ist der Familienname folgender Personen: 
Igor Jewgenjewitsch Lewitin (* 1952), russischer Politiker
Juri Abramowitsch Lewitin (1912–1993), russischer Komponist